Соколовський Денис Михайлович може означати:
 Соколовський Денис Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Денис Михайлович — український футболіст.